Municipio de Honey Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Honey Creek (condado de Adams, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Honey Creek (condado de Crawford, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Honey Creek (condado de Howard, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Howard.
 Municipio de Honey Creek (condado de Vigo, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Vigo.
 Municipio de Honey Creek (condado de White, Indiana), un municipio ubicado en el condado de White.
 Municipio de Honey Creek (condado de Delaware, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Delaware.
 Municipio de Honey Creek (condado de Iowa, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Iowa.
 Municipio de Honey Creek (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Henry.